Punchline (englisch: punch line) bezeichnet:

 in der englischen Sprache eine schlagkräftige Pointe
 in der Hip-Hop- und Rapkultur ein Stilmittel, siehe Hip-Hop-Jargon
 den US-amerikanischen Spielfilm Punchline – Der Knalleffekt aus dem Jahr 1988

Siehe auch:
 Punch
 Punch and Judy